La Temporada 2019 de la Feria de Santiago de Santander comprende una serie de festejos taurinos celebrados en la plaza de toros de Santander durante las fiestas en honor a Santiago Apóstol del mes de julio. Esta feria es una de las más señaladas en el calendario taurino español, figurando en sus carteles las principales figuras del toreo.

A finales del mes de mayo se presentaron oficialmente los carteles de la feria en el ayuntamiento de la capital cántabra, estando presentes en ellos matadores como Andrés Roca Rey, Julián López “El Juli”, Morante de la Puebla, Manuel Jesús “El Cid” (que indultó al toro Madroñito de Adolfo Martín en esta misma plaza en 2016), Miguel Ángel Perera, José María Manzanares, Cayetano Rivera, David Fandila “El Fandi”, Sebastián Castella y Alejandro Marcos. En cuanto a las ganaderías cabe destacar las de Juan Pedro Domecq, Jandilla y La Quinta (triunfadora de la feria de 2018), referentes de los encastes Domecq y Santa Coloma respectivamente. Las combinaciones quedaron en un total de 7 festejos taurinos (cinco corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada picada).

Carteles de la feria

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador , el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Andy Cartagena 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Andy Cartagena.

Cuadra de Diego Ventura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Diego Ventura.

Cuadra de Sergio Galán 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Sergio Galán.

Novilleros

Novilleros con picadores 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías

Resultados de las ganaderías

Premios de la feria

Ayuntamiento de Santander

Hotel Palacio del Mar

Véase también 

 Tauromaquia
 Fiestas de toros
 Toro de lidia
 Cartel taurino
 Reglamento taurino

Referencias 

Ferias taurinas
Santander
Temporadas taurinas
España en 2019